Коломин — славянская фамилия; имеет женскую форму Коломина.
 Коломин, Пётр Иванович (1910—1990) — Герой Советского Союза, командир авиаполка, подполковник.

 Коломина, Елена Владимировна (род. 1981) — казахстанская лыжница, четырёхкратная чемпионка Азиатских игр, призёрка Универсиад.

См. также 
 Коломнин